Högbergsgatan kan syfta på:

 Högbergsgatan, Helsingfors
 Högbergsgatan, Stockholm